Mary Lou Piatek і Енн Вайт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише П'ятек, яка виступала в парі з Барбарою Геркен.

П'ятек і Геркен програли в першому колі Ху На і Стефані Реге.

Лорі Макніл і Ева Пфафф виграли титул, перемігши у фіналі пару Джиджі Фернандес і Зіна Гаррісон з рахунком 2–6, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Зіна Гаррісон (фінал)
 Еліз Берджін /  Робін Вайт (півфінал)
 Лорі Макніл /  Ева Пфафф (чемпіонки)
 Лейла Месхі /  Пархоменко Світлана Германівна (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Dallas Doubles Draw

Virginia Slims of Dallas
Тур WTA 1988